UBAP1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 381 амінокислот, а молекулярна маса — 40 592.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки